broda – dolna część twarzy
 broda – rodzaj zarostu
 Broda – film polski z 1974 roku
 Broda – herb szlachecki
 Broda 53 – jeden z oddziałów Armii Krajowej
 broda – określenie nieregularnej części drewna, powstałej przy ścince drzew lub podczas przerzynki na czole dłużycy lub kłody
Osoby o nazwisku Broda:
 Aleksander Broda – historyk sztuki
 Aleksander Broda (1899–1939) – żołnierz armii niemieckiej, powstaniec wielkopolski, podoficer Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Artur Broda – skoczek narciarski
 Czesław Broda – polski ksiądz
 Joszko Broda – muzyk i kompozytor
 Józef Broda – góralski muzyk ludowy
 Marzena Broda – poetka, pisarka i dramaturg
 Rafał Broda – profesor dr hab. nauk fizycznych
 Tomasz Broda – artysta plastyk

1 miejscowość w Polsce:
 Broda (województwo pomorskie)
1 część miejscowości w Niemczech: 
 dzielnica Neubrandenburga, Meklemburgia-Pomorze Przednie